

Persone 
Aristocratici
Robert Bruce, I signore di Annandale (1070-1141) – nobile scozzese
Robert Bruce, II signore di Annandale (?-1194) – nobile scozzese
Robert Bruce, IV signore di Annandale (?-1245) – nobile scozzese
Robert Bruce, V signore di Annandale (1210-1295) – nobile scozzese
Robert Bruce, VI signore di Annandale (1243-1304) – nobile scozzese
Robert Bruce, VII signore di Annandale, poi re Roberto I di Scozia (1274-1329) – nobile e sovrano scozzese
Robert Bruce, signore di Liddesdale (?-1332) – nobile scozzese
Robert Bruce, II conte di Elgin (1626-1685) – nobile e politico scozzese

Militari
Robert Bruce (1668-1720) – generale russo di origine scozzese
Robert Bruce (1821-1891) – generale britannico
Robert "Bob" Bruce – generale britannico

Altri
Robert V. Bruce (1923-2008) – cardiologo statunitense

Cinema 
Robert the Bruce - Guerriero e re – film del 2019 di Richard Gray

Musica 
Robert Bruce – opera lirica di Gioacchino Rossini

Pagine di disambiguazione